Кубок Европы по пляжному футболу 2009 — одиннадцатый розыгрыш кубка Европы по пляжному футболу. Розыгрыш прошёл с 22 мая по 24 мая 2009 года в Риме. В турнире приняли участие восемь сборных.

Участники 
  Венгрия
  Испания
  Италия
  Польша
  Португалия
  Россия
  Франция
  Швейцария

Результаты

1/4 финала

Матчи за 5 - 8 места

1/2 финала

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение команд

Ссылки 
 Кубок Европы по пляжному футболу 2009 на сайте www.beachsoccer.ru

2009
Международные спортивные соревнования в Риме
Футбол в Италии в 2009 году
Май 2009 года